Tioga County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Tioga County (New York)
 Tioga County (Pennsylvania)